Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Mauricie

Batiscan

Grandes-Piles

Hérouxville

Lac-aux-Sables

Notre-Dame-de-Montauban

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Saint-Adelphe

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Saint-Élie

Saint-Étienne-des-Grès

Saint-Luc-de-Vincennes

Saint-Narcisse

Saint-Sévère

Saint-Séverin

Sainte-Angèle-de-Prémont

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Sainte-Ursule

Shawinigan

Trois-Rives

Trois-Rivières

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Mauricie
Histoire de la Mauricie
 Résultat